Homo faber (filosofie), een filosofisch concept
 Homo Faber (roman), een roman van Max Frisch uit 1957
 Homo Faber (film), een Frans-Duits-Grieks-Britse dramafilm uit 1991 van Volker Schlöndorff, gebaseerd op de roman
 Homo Faber (Trois Femmes), een Zwitserse film uit 2014 van Richard Dindo, eveneens gebaseerd op de roman